Латгальская литература — литература латгальцев. В основном, латгальская литература основана на латгальском, латышском, русском. Литература на латгальском языке также относится к латышской литературе.

История

Старолатгальская литература 

Начало латгальской письменности восходит к середине XVIII века и связывается с первой сохранившейся до наших дней книгой на латгальском языке — Евангелия для всего года.

Возникновение второй — латгальской — письменной традиции в латышском языке связано с исторической, административной и культурной обособленностью Латгалии (после Альтмаркского перемирия 1629 г. — в составе Речи Посполитой, с 1772 г. — в составе Российской империи как часть Витебской губернии). Создатели латгальской книжности — деятели католической церкви, в первую очередь иезуиты, известные своим вниманием к языку местного населения, обращаемого ими в христианство. Поэтому издания XVIII — первой половины XIX в. в основном религиозного характера, это молитвенники, сборники песен, фрагменты Священного писания, изложение христианского учения в форме вопросов и ответов и т. д.

Возникновение светских изданий связано с деятельностью выпускников Краславской духовной семинарии (Краслава, раньше Креславка). Им принадлежит первая латгальская научно-популярная книга по пчеловодству Е. Акелевича, «Поучения» по разным отраслям сельского хозяйства и домашнего быта Е. Мацилевича (1850), «Словник» на трёх языках Ю. Курмина и др.

Развитию дальнейшей латгальской письменности препятствует запрет печати латиницей, который касался Латгалии как составной части Северо-Западного края. Большое значение в этот период имеет календарь барона Густава Мантейфеля, выходивший в течение девяти лет (1862—1871).

Литература латгальского пробуждения 

Подготовка оригинальной духовной и светской литературы на латгальском языке была продолжена плеядой авторов из среды крестьянской молодёжи. Это выходцы из Латгалии — в основном воспитанники и выпускники Петербургской католической духовной семинарии и академии — Ф. Трасун, Ф. Кемпс, Н. Ранцан, братья К. и А. Скринды, работавшие в Петербурге вплоть до образования независимой Латвийской Республики в 1918 г. В этот период обостряется вопрос упорядочения латгальской орфографии, основывавшейся до начала XX в. на польской графической системе. В 1908 г. выходит первая грамматика «Латышская грамматика латгальскаго наречия».

В целях сплочения нации латгальскими культурными деятелями предпринимаются попытки объединения обеих латышских письменных традиций в одну единую, что приводит к употреблению в письме нереальных грамматических форм. По-прежнему немало переводов, развивается латгальская периодика, художественная литература, создаётся учебная литература.

Латгальская литература в независимой Латвии 

 в Резекне состоялся Конгресс, принявший решение о воссоединении Латгалии с другими регионами Латвии. В первые годы латвийской независимости, провозглашённой 18 ноября 1918 г., статус латгальского языка укрепляется правительственными постановлениями, расширяется его использование в сфере образования и делопроизводстве. Актуальным становится вопрос обучения родному языку в школе. В это время в начальных школах Латгалии доминирует «латгальское наречие». Создаются учебники Э. Козловского, Ф. Трасуна, Ф. Зепа, М. Апеля, С. Свенне, Ю. Туркопуля и других авторов. Теоретическими вопросами латгальского правописания серьёзно занимается священник Питерс Стродс, руководитель латгальской орфографической комиссии 1927—1928 гг. Труд комиссии увенчан новым орфографическим словарём с грамматикой.

Период в Советской России (1917—1937) 
Первоначально, в этот период, на латгальском языке издаются книги от «Спартака», выходившие в Пскове, позднее — московские и новосибирские издания культурно-просветительного общества «Прометей».

В связи с национальной политикой советского государства во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х годов усиленное внимание уделялось развитию культуры национальных меньшинств России. Это касалось и латгальцев, заселивших внутренние губернии Российской Империи (в первую очередь, обширные территории Сибири) в результате переселенческого движения конца XIX в. и особенно в период столыпинских реформ, начиная с 1906 г. В 1931—1938 гг. в Ачинском педагогическом техникуме (Красноярский край) работает латгальское отделение, здесь организуются также курсы по повышению квалификации и краткосрочной подготовке учителей для национальных школ. Для латгальцев разрабатываются учебники, создаётся (с определённой идеологической окраской) художественная литература, делаются переводы с русского и латышского языков. Подготовка недостающей учебной литературы в большинстве случаев ведётся в соавторстве или под руководством выдающегося педагога-методиста Вероники (Веры) Дашкевич. Деятельными авторами, переводчиками, редакторами были также П. Гровер, С. Ерумане, О. Зачест (Зач), И. Кукой, П. Липинь, Д. Логин, А. Межуль, К. Межуль, И. Мейкшан, Ю. Саулюк, Ю. Силиник, Д. Сондор, А. Эйсуль (ранее В. Зеймаль, Ю. Звидра, Ю. Опынцан и др.).

С 1926 по 1937 г. в Новосибирске выходит общероссийская латгальская газета «Taisneiba» () с регулярными приложениями «Gaisma» (1927—1929) ( — просветительской и литературной направленности) и «Jaunais Latgalīts» (1928) ( — для просвещения молодёжи). Редакцией «Taisneiba» публиковались и многочисленные разовые издания, например, однодневная газета «Vuicīs!» (1928) ( — памятка с материалами для малограмотных) . В 1933 г. основан политико-литературный журнал «Ceiņas Karūgs» ().

Военное время 
Для латгальской письменности в Латвии благоприятными оказываются военные 1943 и 1944 годы. В это время большим тиражом выходит газета «Latgolas Bolss» (), проводится литературный конкурс в честь 40-летия отмены запрета печати латинскими буквами, появляется возможность издать многие литературные и научные труды.

В эмиграции 
После Второй мировой войны центр латгальской книжности переместился в эмиграцию — им стало издательство В. Лоча в Германии. Здесь публиковались и художественные произведения (среди них особое место занимает мемуарная литература, например, воспоминания О. Дзеня, Е. Гришана, Л. Латковского, М. Букша, Х. Лауринович-Проневской), и серьёзные научные исследования (особенно труды М. Букша, в том числе грамматика латгальского языка, история латгальской литературы). В эмиграции выходит газета «Latgola» (), позднее — под названием «Latgolas Bolss» (), журнал «Dzeive» (), сборник «Acta Latgalica».

В современности 

После долгого перерыва (60—90 гг. XX в.), когда латгальские издания появлялись практически лишь в эмиграции, печать вернулась в Латвию в начале 90-х гг. Немало художественных произведений (в том числе переиздания), учебных пособий, методических разработок, сборников научно-популярных трудов. Продолжающийся каталог новых изданий печатается в возобновлённом издании «Оlūts» ().

Экранизация 
За всё время было экранизировано одно латгальское произведение. В 1991 году режиссёр Янис Стрейчс снял фильм «Дитя человеческое» по одноименной повести латгальского писателя Яниса Клидзейса. Это единственный фильм на латгальском языке. В 2007 году по результату голосования зрителей национального латвийского телевидения фильм был признан лучшим латвийским художественным фильмом.

См. также 
 Латгальский исследовательский институт
 Латышская литература
 Латгальский язык
 Латгалия
 Латгальцы

Примечания

Ссылки 
 Литература латгальцев в ссылке

Латгальский язык
Латгалия